Никола́й Долгопо́лов:
 Долгополов, Николай Михайлович (род. 1949) — российский журналист и историк спецслужб, публицист.
 Долгополов, Николай Саввич (1879—1972) — земский врач и общественный деятель эмиграции, член II Государственной думы от Воронежской губернии.